B47 steht für:
 BMW B47, ein Reihenvierzylinder-Dieselmotor von BMW

B 47 steht für:
 die Bundesstraße 47 in Deutschland
 die Lundenburger Straße in Österreich
 die Boeing B-47 Stratojet

B47